Валле-Сан-Николао () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Бьелла.

Население составляет 1141 человек (2008 г.), плотность населения составляет 82 чел./км². Занимает площадь 14 км². Почтовый индекс — 13050. Телефонный код — 015.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/